Ри́жский проспе́кт — название проспектов в различных населённых пунктах России.

 Рижский проспект — проспект во Пскове.
 Рижский проспект — проспект в Санкт-Петербурге.

См. также 
 
 
 Рижская площадь